Peter pl. Kregar (madžarsko Kregár Peter), madžarsko-slovenski uradnik, okrajni glavar,podporočnik plemič , * ok. 1730 Beltinci, † konec 18. stoletja

Peter pl. Kregar je bil rojen v Beltincih, kot sin upravnika beltinškega gospostva Perillustris et Generosus Dominus-a Janoša pl. Kregarja iz Ivancev (Zalska županija) in Klare pl. Czigany de Zagorhida (hčerka sodniškega prisednika Mihaela pl. Cziganyja iz Markišavcev in sestra okrajnega glavarja Pavla Cziganyja). Janošev stari oče Markus pl. Kregar je leta 1650 od kralja Ferdinanda III. prejel plemiško listino in grb. Družina je posedovala posesti in podložnike v Borejcih, Odrancih, Černelavcih, Markišavcih, Matjaševcih in Kramarovcih. Peter je skupaj s svojima bratoma Emerikom in Mihaelom v letih 1754−55 obiskoval jezuitsko univerzo v Gradcu. Brat Mihael je postal župan Pešte Nato je sprva opravljal službo namestnika plemiškega sodnica (lat. vice judex nobilium) in nato službo okrajnega glavarja oz. plemiškega sodnika (v nekaterih virih tudi sodnik svobodnikov). Leta 1790 Je kot vojaški poveljnik (podporočnik) sodeloval na letni skupščini Železne županije. V svojem romanu Ivanocyjeva skrivnost ga omenja Jožef Smej.

Z soprogo Katarino pl. Lengyel (hčerka kastelana in sodniškega prisednika Franca pl. Lengyel-a) sta imela 5 otrok:

 Pavel roj. 12.1.1761 v Polani, por. z Jožefo pl. Paszthory de Felsöpasztor (hčerka namestika župana šopronske županije Ladislava pl. Paszhtory de Felsöpasztor in Frančiške pl. Rosty de Barkocz) Jožefin brat je bil reški guverner Aleksander Paszthory
 Terezija roj. 24.3.1763 v Polani
 Katarina roj. 16.4.1765 v Polani, por. z Janošem pl. Keresztury de Petrikeresztur (sin Jožefa pl. Kerestury de Petrikerestur in Ane pl. Stuiber)
 Peter roj. 24.5.1768 v Polani, por. z Elizabeto pl. Lippich de Korong
 Barbara roj. 27.3.1770 v Polani

Družinsko drevo

Viri 
 Jožef Smej: Pisma Mikloša Küzmiča zemljiškemu gospodu

Glej tudi 

Prekmurski politiki
Slovenski plemiči
Madžarski plemiči
Neznano leto smrti
Osebnosti iz Občine Beltinci